Als Iltis-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:
 eine Klasse von Kanonenbooten der Kaiserlichen Marine, siehe Iltis-Klasse (1898)
 eine Klasse von Schnellbooten der Volksmarine, siehe Iltis-Klasse (1964)